Was steht für:

 Was?, eine Komödie von Roman Polański
 Was (Zeitschrift), Österreichische Kulturzeitschrift
 Was-Zepter, Ägyptisches Symbol

Was oder Waś ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Waś (* 1986), polnischer Eisschnellläufer
 David Was (* 1952; eigentlich David Weiss), US-amerikanischer Musiker
 Don Was (* 1952; eigentlich Don Fagenson), US-amerikanischer Musiker

WAS steht als Abkürzung für:
 Waschaktive Substanzen
 WebSphere Application Server, siehe WebSphere
 Wiskott-Aldrich-Syndrom
 Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug
 Wolschskij awtomobilny sawod, russisches Automobilwerk, siehe AwtoWAS

Siehe auch:
 Interrogativpronomen
 Vas
 Vass
 Wass
 Waas

Abkürzung